Termin SPEB ima više značenja.

 Agmatinaza, enzim
 Udruženje za zaštitu evropskog bizona ()